Ivan Ožegović (nogometaš)
Ivan Ožegović (glumac)